"Grimani" pode ser:
 Pettorazza Grimani, comuna italiana do Vêneto
 Villa Gazzotti Grimani
 Pietro Grimani

Desambiguações de topônimos